Карлуш Мануэл де Оливейра Магальяйнш (; родился 25 февраля 1974 года в Порту, Португалия), более известный как Литош ()  — португальский футболист, выступавший на позиции защитника. Известен по выступлениям за клубы «Малага», «Боавишта» и сборную Португалии. Участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

Клубная карьера 
Литош — воспитанник клубов «Лапа», «Реал Кампу Линдо» и «Боавишта». В 1992 году он начал профессиональную карьеру в «Кампумайоренси». По окончании сезона Литош вернулся в родную «Боавишту», но так и не смог за неё дебютировать. В 1994 году Карлуш присоединился к «Эшторил-Прая», где получил игровую практику. Следующий сезон он провёл почти без замен в составе «Риу Аве». В 1995 году Литош во второй раз вернулся в «Боавишту» в составе, которой он впервые в истории выиграл чемпионат, а также дебютировал в Лиге чемпионов. За команду Литош провёл более 200 матчей во всех турнирах и был её капитаном.

В 2001 году он перешёл в испанскую «Малагу». В 2002 году Карлуш завоевал Кубок Интертото. В 2005 году анчоусы вылетели из Ла Лиги и вскоре Литош покинул клуб. В 2006 году он присоединился к «Академике» из Коимбры. По окончании сезона он перешёл в австрийский «Ред Булл Зальцбург», но так и не дебютировал за команду. В 2008 году Литош завершил карьеру футболиста.

Международная карьера 
В 1996 году Литош в составе олимпийской сборной Португалии принял участие в Олимпийских играх в Атланте. На турнире он сыграл в матчах против команд Туниса, США, Франции и дважды Аргентины.

10 февраля 1999 года в товарищеском матче против сборной Нидерландов Литош дебютировал за сборную Португалии.

Достижения 
Командные

 «Боавишта»
  Чемпионат Португалии по футболу — 2000/2001

 «Малага»
 Обладатель Кубка Интертото — 2002

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки олимпийской сборной Португалии по футболу
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Кампумайоренси»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Риу Аве»